Azri'el může znamenat:
 Azri'el (jméno)
 Azri'el (mošav)

Související články 
 Azar'el
 Azrael